Complexo (química) 
Complexo (psicologia)
Ou ainda:
Número complexo - conceito matemático
Complexo de espécies crípticas - conceito de biologia

Desambiguação